«Нью-Йо́рк А́йлендерс» () — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Национальной хоккейной лиге. Представляет Столичный дивизион. Базируется в Элмонте, штат Нью-Йорк, США. 4-кратный обладатель Кубка Стэнли.

История 

В 1970 году, когда стало известно что НХЛ хотело бы иметь команду на Лонг-Айленде в новом «Нассау Ветеранз Мемориал Колизеуме», бизнесмен Рой Боэ, владелец баскетбольного клуба «Нью-Джерси Нетс», решил попытать удачи и в хоккее. С помощью 19 других инвесторов он собрал 6 миллионов долларов для вступительного взноса в НХЛ и ещё $4 миллиона для территориальной оплаты в фонд «Нью-Йорк Рейнджерс». Генеральным менеджером команды был назначен Билл Торри.

Все большие победы «Айлендерс» связаны с тренером Элом Арбором.

7 октября 1972 года «Айлендерс» провели первый матч в своей истории, проиграв дома «Атланте Флэймз» 2:3. Первая шайба в истории клуба оказалась на счету Эда Уэстфола. Первая победа пришла 5 дней спустя в Лос-Анджелесе — 3:2. Набрав всего 30 очков в первом сезоне, «Айлендерс» заняли последнее место в лиге и, получив право на первый выбор на драфте 1973 года, взяли защитника Дени Потвена, заложив тем самым начальный камень в создание команды-чемпиона. Перед началом сезона 1973-74 на пост старшего тренера команды был приглашён Эл Арбор.

Через год, в 1974-75, «Айлендерс» впервые пробились в плей-офф и в первом же раунде встретились со своими именитыми соседями — «Нью-Йорк Рэйнджерс». Выиграв первый матч и сокрушительно проиграв во втором 3-8, в третьем матче в овертайме смогли выиграть матч и серию (серии первого раунда плей-офф тогда проводились до двух побед). В четвертьфинале против «Питтсбурга», проиграв первые три игры, «Айлендерс» показали волю к победе и выиграли следующие четыре поединка. В полуфинале против «Филадельфии Флайерз», также проиграв три первых игры, игроки «Айлендерс» смогли дотянуть до 7 поединка, но уступили действующим чемпионам на пути к их второму подряд кубку.

В последующие четыре сезона «Айлендерс» отлично выступали в регулярных сезонах, набирая более 100 очков, но во время плей-офф останавливались в одном шаге от финалов. Однако те годы не прошли даром. Голкипер Билли Смит и другая молодёжь набирались опыта, в команду вливались новые хоккеисты, такие как Брайан Троттье, Майк Босси и Буч Горинг.

В 1980 году «Айлендерс» завоевали свой первый Кубок Стэнли, обыграв в шести матчах «Филадельфию». В следующие три года «островитяне» переигрывали в финалах «Миннесоту», «Ванкувер» и «Эдмонтон». Лишь в 1984 году восходящие «Ойлерз» остановили «Айлендерс» на пути к пятому Кубку Стэнли.

В середине восьмидесятых годов «Айлендерс» продолжали находиться в элите команд НХЛ, но без особого успеха в плей-офф. Наиболее ярким эпизодом в истории клуба тех лет является гол Пэта Лафонтейна в седьмом матче серии плей-офф против «Вашингтон Кэпиталз» 18-19 апреля 1987 года, заброшенный на 9 минуте четвёртого овертайма.

После завершения игровой карьеры Дени Потвена и Билли Смита команда полностью провалила сезон 1988/1989, не попав в плей-офф в первый раз с 1974 года.

В 90-х годах «Айлендерс» вначале скатились до середнячков, а затем и до аутсайдеров лиги. Запоминающимся стал лишь сезон 1992/1993, когда команда набрала 87 очков (лучший показатель в 90-х годах) и сумела выбить из плей-офф сначала «Вашингтон Кэпиталз», а затем и фаворитов «Питтсбург Пингвинз», проиграв в финале конференции «Монреаль Канадиенс».

В середине 90-х в команде началась чехарда владельцев и тренеров. Дела пошли на поправку лишь на рубеже 2000 г., когда «Айлендерс» были куплены миллионерами Чарльзом Вонгом и Саншаем Кумаром. У генерального менеджера Майка Милбери наконец-то появились деньги, и перед сезоном 2001/2002 «островитяне» приобрели нападающих Майкла Пеку из «Баффало», Алексея Яшина из «Оттавы» и вратаря Криса Осгуда из «Детройта». «Айлендерс» уверенно прошли регулярный чемпионат, впервые с 1994 г. пробились в число соискателей Кубка Стэнли и лишь в семи матчах уступили «Торонто» в первом раунде плей-офф.

В следующие пару лет «островитяне» также пробивались в плей-офф, занимая 8-е место в своей конференции, однако оба раза выбывали из борьбы в первом раунде, проиграв с одинаковым счётом 1:4 «Оттаве» в 2003 году и «Тампе» в 2004 году.

После «локаута», в сезоне 2005/2006 «Айлендерс» добавили в свои ряды неограниченно свободных агентов Мирослава Шатана и Алексея Житника и обменяли в «Эдмонтон» Майкла Пеку. Эти перестановки не усилили команду, и «островитяне» впервые с 2001 года остались за чертой плей-офф. Майк Милбери решился на добровольный уход с поста генерального менеджера, и 8 июня это место занял Нил Смит, приводивший «Нью-Йорк Рэйнджерс» к победе в Кубке Стэнли 1994 года, а новым главным тренером стал Тед Нолан.

Однако всего месяц спустя, Вонг (к тому времени единственный хозяин «Айлендерс» — Кумар получил тюремный срок за финансовые махинации со своей основной компанией) уволил Смита, пригласив на пост генерального менеджера голкипера команды Гарта Сноу, которому в срочном порядке пришлось объявлять о завершении своей карьеры. Сноу начал с подписания 15-летнего контракта с другим вратарём Риком Дипьетро. Несмотря на скептические прогнозы, «островитяне» в сезоне 2006/2007 совершили маленькое чудо — добыв путёвку в плей-офф в последний день регулярного сезона после победы по буллитам над «Нью-Джерси Девилз». В первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли против «Баффало», проиграли в пяти матчах.

Летом 2007 года «Айлендерс» потеряли ряд свободных агентов, выкупили контракт у Алексея Яшина и стали 29-ми в НХЛ в сезоне 2007/2008 по количеству заброшенных шайб, финишировав на общем 26-м месте.

Сезон 2008/2009 стал одним из худших сезонов «островитян» за всю историю клуба. «Айлендерс» набрали меньше всех очков в лиге и стали худшей командой НХЛ. «Айлендерс» не показывали командной игры, состав также оставлял желать лучшего, в команде не было выраженного лидера. Единственным положительным событием в сезоне 2008—2009 стало то, что «Айлендерс» получили право первого выбора на драфте. «Островитяне» задрафтовали канадского нападающего Джона Тавареса в надежде, что тот сможет вернуть «Островитян» в число лидеров лиги. Однако, следующие 3 сезона «Айлендерс» занимали последнее место в своём дивизионе и были далеки от зоны плей-офф. Успех к команде пришёл в сокращенном из-за локаута сезоне 2012/2013. Команда впервые за 6 лет попала в плей-офф, где проиграла «Питтсбургу» в серии 2:4. В сезоне 2013/2014 «Островитяне» не смогли развить свой успех. Травма капитана команды Джона Тавареса на Олимпийских Играх подкосила команду, и она заняла последнее место в своём дивизионе. 

В межсезонье в команду перешёл голкипер Ярослав Галак, с которым был подписан контракт на 4 года, а перед самым началом сезона 2014/2015 генеральный менеджер Гарт Сноу провёл 2 обмена, в результате которых в команду пришли 2 обладателя Кубка Стэнли: Джонни Бойчак и Ник Ледди. Новые приобретения позволили «Айлендерс» занять третье место в дивизионе и вернуться в плей-офф спустя сезон, где они в упорной борьбе проиграли «Вашингтону» в семи матчах. Этот сезон стал последним для «Островитян» на Нассау Ветеранз Мемориал Колизеум, на котором команда играла с 1972 года. С сезона 2015/16 «Айлендерс» начали выступать в Бруклине в Барклайс-центре.

20 декабря 2017 года было объявлено, что заявка владельцев «Нью-Йорк Айлендерс» выиграла тендер на строительство арены в районе Бельмонт-Паркa в городе Элмонт, штат Нью-Йорк. Строительство арены вместимостью около 18 000 зрителей, началось 23 сентября 2019 года и завершилось в ноябре 2021 года.

22 мая 2018 года на пост президента по хоккейным операциям был назначен Лу Ламорелло», 5 июня он стал генеральным менеджером клуба. 21 июня 2018 года главным тренером стал Барри Троц, выигравший в 2018 Кубок Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз».

Статистика 

Сокращения: И = сыгранные матчи в регулярном чемпионате, В = победы, П = поражения, ПО = поражения в овертаймах, О = очки, ЗШ = забитые шайбы, ПШ = пропущенные шайбы, Рег. чемп. = место, занятое в указанном дивизионе по итогам регулярного чемпионата, Плей-офф = результат в плей-офф

Главные тренеры команды

Капитаны команды

Команда

Текущий состав

Штаб

Неиспользуемые номера 
 5 — Дени Потвен, защитник (1973—1988). Выведен из обращения 1 февраля 1992 года.
 9 — Кларк Гиллис, крайний нападающий (1974—1986). Выведен из обращения 7 декабря 1996 года.
 19 — Брайан Троттье, центральный нападающий (1975—1990). Выведен из обращения 20 октября 2001 года.
 22 — Майк Босси, крайний нападающий (1977—1987). Выведен из обращения 3 марта 1992 года.
 23 — Боб Нюстрём, крайний нападающий (1973—1986). Выведен из обращения 1 апреля 1995 года.
 27 — Джон Тонелли, крайний нападающий (1978—1986). Выведен из обращения 21 февраля 2020 года.
 31 — Билли Смит, вратарь (1972—1989). Выведен из обращения 20 февраля 1993 года.

Индивидуальные рекорды 

 Наибольшее количество очков за сезон: Майк Босси — 147 (1981-82)
 Наибольшее количество заброшенных шайб за сезон: Майк Босси — 69 (1978-79)
 Наибольшее количество результативных передач за сезон: Брайан Троттье — 87 (1978-79)
 Наибольшее количество штрафных минут за сезон: Брайан Каррэн — 356 (1986-87)
 Наибольшее количество очков, набранных защитником за один сезон: Дени Потвен — 101 (1978-79)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  

Клубы НХЛ
Хоккейные клубы США
Спортивные клубы Нью-Йорка